Manuel Yrigoyen Diez Canseco, (1873 - Lima, 25 de mayo de 1933), fue un político peruano. Alcalde de Lima (1919-1920), Diputado.

Biografía 
Hijo de Manuel Yrigoyen Arias y María Mercedes Diez Canseco Olazábal.

Fue Presidente del Club Nacional durante el periodo 1931 - 1933.

Se casó el 8 de septiembre de 1900 con Angélica Puente Salcedo con quien tuvo 6 hijos (María Angélica de la Mercedes, Mercedes, Alejandro, Manuel, Rosa y Laura).

Genealogía

Referencias 

Políticos de Perú
Alcaldes de Lima
Familia Yrigoyen 
Familia Diez Canseco